Tento článek se zabývá tématem obyvatel Estonska. V roce 2014 země měla 1 315 819 obyvatel.

V době Sovětského svazu Estonci zažili rusifikaci země, kdy Moskva zvala etnické Rusy do neruských sovětských republik. Kvalita života v Estonsku nyní odpovídá modernímu průmyslovému státu, s jednou velkou výjimkou - populace se zmenšuje. Ačkoliv jsou v Evropě země, které mají stejně jako Estonsko míru plodnosti pod nahrazovací úrovní, Estonsku chybí faktor imigrace.

Populace 
Populace Estonska se z 1 351 640 obyvatel v lednu 1970 zvýšila na 1 570 599 v lednu 1990. Od roku 1990 Estonsko přišlo o zhruba 15 % populace (230 000 obyvatel). Populace se snížila na počet 1 294 455 v prosinci 2011.

 1 294 455 (2011)
 1 370 052 (2000)

Ačkoliv se počet obyvatel pomalu snižoval, tento trend ubývá na intenzitě.

Věková struktura 

Mezi lety 1970 a 1990 byla věková struktura Estonska relativně stabilní a zhruba 22 % populace bylo ve věkové skupině 0–14 let, 66 % mezi 15 a 65 lety, zatímco 12 % obyvatel bylo ve věku 65 let a starších. Kvůli nízké porodnosti po roce 1990 se podíl populace ve věku 0–14 let snížil na 15 % v roce 2009, zatímco podíl obyvatel ve věku 65 let a starších činil v roce 2009 17 %. Ve věku 15–64 lety bylo 68 % obyvatel.

Míra plodnosti 
Mezi lety 1970 a 1990 byla míra plodnosti o něco málo vyšší než dvě děti na ženu. Po získání nezávislosti plodnost silně poklesla. V roce 1998 bylo zaznamenáno nejnižší číslo: 1,28 dítěte na ženu. V následujících letech se plodnost mírně zlepšila. V roce 2008 to bylo 1,66 a v roce 2011 1,52 dítěte na ženu.

Naděje dožití 

V době Sovětského svazu byla naděje dožití u mužů mezi 64 a 66 lety a u žen mezi 73 a 75 lety. Po získání nezávislosti se naděje dožití na mnoho let snížila. V roce 1994 byla naděje dožití nejnižší: 60,5 let u mužů a 72,8 let u žen. Od roku 1994 se naděje dožití postupně zvyšovala a v roce 2012 činila 69,8 let u mužů a 78,8 let u žen.

Migrace 
Emigrací ztratilo Estonsko 150 000 obyvatel, tedy asi 10 % populace v roce 1990. Emigrovali hlavně etničtí Rusové, Ukrajinci a Bělorusové. Podíl těchto skupin na celkové populaci se tedy snížil. Po roce 2000 také počet emigrantů převyšoval počet imigrantů, ale už v menší míře než v devadesátých letech.

Etnické skupiny 
Důsledkem výše zmíněné sovětské politiky bylo to, že z lidí žijících na území dnešního Estonska tvořili v roce 1989 Estonci 61,5 % obyvatel, zatímco v roce 1934 to bylo 88 %. Ale v desetiletích následujících po získání nezávislosti etničtí Rusové, stejně jako etnické skupiny z dalších bývalých sovětských republik, ve velkém emigrovali. V roce 1994 byla také zrušena ruská vojenská základna. V roce 2008 takto Estonci tvořili 68,7 % obyvatel. Podíl ruského obyvatelstva se z 30 % snížil na 25,6 %, podíl ukrajinského obyvatelstva se snížil z 3,1 % na 2,1 % a podíl běloruského obyvatelstva se snížil z 1,8 % na 1,2 %.

Náboženství 
V roce 2010 jen 18 % Estonců odpovědělo, že věří v Boha, zatímco 50 % odpovědělo, že "věří v nějakou formu duše nebo životní síly" a 29 % odpovědělo, že "nevěří, že existuje nějaká forma duše nebo životní síly". Gallup v letech 2006–2008 provedl průzkum, podle kterého 14 % Estonců odpovědělo pozitivně na otázku: "Je náboženství důležitou částí vašeho každodenního života?", což bylo nijnižší číslo mezi 143 zeměmi.

Méně než třetina populace se označuje za věřící, z toho většina byli luteráni (13,6 %), následovalo pravoslaví u ruské populace (12,8 %).

Demografická statistika 
Zdroj: Statistikaamet

(p) = předběžná data

Reference

Externí odkazy 
 

Estonsko
Estonská společnost